Mount Cleveland ist der Name mehrerer Berge:
 Mount Cleveland (Montana), ein Berg in Montana mit 
 Mount Cleveland (Alaska), ein Vulkan auf Chuginadak Island in den Aleuten mit